Павел Дмитриевич Баршак (род. 19 декабря 1980, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, младший брат кинорежиссёра Александра Баршака.

Биография 
Павел Дмитриевич Баршак родился в Москве 19 декабря 1980 года.

В 1997 году поступил на режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа), в мастерскую Петра Фоменко.
В 2001 году был принят в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
Среди сыгранных в театре ролей: Уличный музыкант и Жонглёр в «Безумной из Шайо», Алексей Иванович в «Египетских ночах», Рэндл Эттеруорд в «Дом, где разбиваются сердца».
Был занят в спектакле «Семейная идиллия» антрепризы А. Г. Абдулова.

Много снимается в кино и телесериалах.

Первый успех пришёл после выхода фильма Алексея Учителя «Прогулка», отмеченного многочисленными призами. Павел сыграл эмоционального, искреннего и обаятельного питерского парня Лёшу. После этого фильма актёру стали предлагать роли милых юношей, режиссёры видели в нём прежде всего романтического героя. В сериале «Игра» актёру удалось доказать, что ему подвластны иные характеры. Баршак появился в образе Алексея Смолина — криминального гения и преступника с адским пламенем в глазах, одержимого идеей мщения. Актёр оказался очень убедителен в новом образе.

Театр 
 «Безумная из Шайо» — Уличный музыкант и Жонглёр
 «Египетские ночи» — Алексей Иванович
 «Дом, где разбиваются сердца» — Рэндл Эттеруорд
 «Бесприданница» — Василий Вожеватов

Фильмография

Актёрские работы 
  — Леди на день — Карлос Ромеро, сын графа-миллионера
  — Время — деньги — Игорь Борисов
  — Прогулка — Алёша
  — Тартарен из Тараскона — Альфонс Доде
  — Адъютанты любви — Мишель Лугин, поручик
  — Большая прогулка — Артём, аспирант
  — Казус Кукоцкого — Сергей Зворыкин, возлюбленный Тани, саксофонист в джазовой группе
  — Ночной продавец — Даня, ночной продавец
  — Запасной инстинкт — Марат
  — Питер FM — Паша, парень с цветами у станции метро «Чкаловская»
  — Солдаты 10 — Старшина первой статьи Ковальский
  — Убойная сила 6 — Мурыгин
  — Снегурочка для взрослого сына — Валерий
  — Солдаты 12—13 — прапорщик Ковальский
  — Завещание ночи — Митя Кучер
  — Счастливого пути — гламурный подонок
  — Француз Серёжа — Антон
  — Любовь — не то, что кажется — Артём Князев
  — Капля света — Сергей Селезнёв, программист
  — Аптекарь — Миляев
  — Трава под снегом — Андрей Комиссаров
  — Достоевский — Александр Егорович Врангель, адвокат
  — Каменская—6 — Игорь Дорошин, старший лейтенант милиции, участковый инспектор
  — Случайный свидетель — Герман Лялин, бывший муж Марии
  — Ёлки 2 — Ерхов, второй пилот самолёта
  — Игра — Алексей Смолин, бандит 
  — Под прицелом любви — Марк Курский, юрист
  — Астра, я люблю тебя — Андрей
  — Опережая выстрел — Леонид Харин, помощник Репиной
  — Отдам котят в хорошие руки — Максим, бывший молодой человек Кати
  — Процесс — Сергей Кормильцев
  — Я рядом — Максим
  — Икона сезона
  — Легенда для оперши — Андрей Тарасов, гонщик
  — Три мушкетёра — Арамис
  — Полёт бабочки — Серж
  — Краплёный — Геннадий Шагаев, бизнесмен
  — Тихая охота — Дмитрий Метельский, старший лейтенант группы Широкова
  — Право на любовь — Макс Боев
  — Пациенты — Сергей Шаламов
  — Поделись счастьем своим — Григорий Алякин
  — Ушелец (короткометражка) — Павел 
  — Алхимик. Эликсир Фауста — Иван Невельский, сын Андрея и Ольги
  — Обратная сторона Луны 2 — Вадим Клыпов
  — День выборов 2 — Паша, актёр в студии звукозаписи
  — Игра. Реванш — Алексей Смолин, бандит
  — Дом на холодном ключе
  — Ковчег — Михаил
  — Знакомство — Коля
  — Мечта — Руслан Караваев
  — Не вместе — Саша
  — Кладовая жизни — Павел
  — Чужая кровь — Олеко (Цыган), возлюбленный Зинаиды Георгиевны Горбатовой
  — Контакт — Владимир Голенко, преступник
  — Префект (короткометражка) — Хитрый
  — Ёлки последние — Ерхов
  — Кладовая жизни | Скарбниця життя (Украина)
  — Обмани себя | Обмани себе (Украина)
  — Короткие волны — Паша
  — Своя земля — Архипов
  — Подкидыш — папа Наташи и Юры
  — Тайна Марии — Михаил
  — Охотница — Иван Лагин, следователь
  — Союз спасения — штабс-капитан, барон Вениамин Соловьёв
  — Магомаев — Василий Ливанов
  — Портрет незнакомца — иностранец
  — Шпион № 1 — Лэмпард
  — Новая жизнь Маши Солёновой — Николай
  — Русские горки
  — Лайк.Подписка — Юрий Александрович
  — Хор — Андрей
  — Джигалоу — Эдик
  — Через прицел — Андрей Брошин, снайпер
 2021 – Ничего не бойся – отец Ивана, муж Ольги ( цикл короткометражных фильмов «Дядя Ваня фильм», фильм второй ).

Озвучивание мультфильмов 
  — Капитанская дочка
  — Оська-святой
  — Кощей. Начало — князь Белояр

Интервью 
 Павел Баршак: «Наша жизнь – всё, что у нас здесь осталось…» (часть 2), апрель 2020 г. интернет-журнал BrightStories.ru, Татьяна Абовян, Наталия Козлова
 Павел Баршак: «Наша жизнь – всё, что у нас здесь осталось…» (часть 1), апрель 2020 г. интернет-журнал BrightStories.ru, Татьяна Абовян, Наталия Козлова

Павел Баршак. Стихи 
 Павел Баршак. Роман в стихах, А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», май 2021 года YouTube-канал BrightStories.ru, Татьяна Абовян, Александр Кудрявцев

Примечания

Ссылки 
 
 Павел Баршак в Мастерской Петра Фоменко
 
 Сайт об актёре
 Павел Баршак на сайте Кино-Театр.RU
 Павел Баршак на сайте Кинопоиск.RU

Выпускники ГИТИСа
Актёры XXI века